

Személyek
 Hilde Rössel-Majdan osztrák operaénekesnő
 Joanna Majdan Gajewska lengyel nemzetközi sakknagymester
 Radosław Majdan lengyel válogatott labdarúgó

Települések
 Bosznia-Hercegovina
 Majdan, falu Fojnica községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Majdan, falu Kladanj községben, a Tuzlai kantonban
 Majdan, falu Mrkonjić Grad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Majdan, falu Šekovići községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Majdan, falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban
 Bronzani Majdan, falu Banja Luka községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Stari Majdan, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
 Majdan, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Lengyelország
 Majdan falu Wojsławice községben, Chelm megyében, a Lublini vajdaságban
 Majdan falu Żmudź községben, Chelm megyében, a Lublini vajdaságban
 Majdan falu Dołhobyczów községben, Hrubieszów megyében, a Lublini vajdaságban
 Majdan falu Modliborzyce községben, Janów Lubelski megyében, a Lublini vajdaságban
 Majdan falu Michałowo községben, Białystok megyében, a Podlasiei vajdaságban
 Majdan falu Hajnówka községben, Hajnówka megyében, a Podlasiei vajdaságban
 Majdan falu Szypliszki községben, Suwałki megyében, a Podlasiei vajdaságban
 Majdan falu Telatyn községben, Tomaszów Lubelski megyében, a Lublini vajdaságban
 Majdan falu Cisna községben, Lesko megyében, a Kárpátaljai vajdaságban
 Majdan falu Trojanów községben, Garwolin megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Siennica községben, Mińsk megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Branowo községben, Ostrołęka megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Wiązowna községben, Otwock megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Łochów községben, Węgrów megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Stoczek községben, Węgrów megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Wierzbno községben, Węgrów megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Wołomin községben, Wołomin megyében, a Mazóviai vajdaságban
 Majdan falu Ruciane-Nida községben, Pisz megyében, a Varmia-mazúriai vajdaságban

 Románia
 Majdán, település Romániában, Krassó-Szörény megyében

 Szerbia
 Majdan, falu Gornji Milanovac községben, a Moravicai körzetben
 Majdan Magyarmajdány falu szerb neve Törökkanizsa (Novi Kneževac) községben, az Észak-bánáti körzetben

 Ukrajna
 Majdan, falu a Harkivi területen, a Valki járásban
 Majdan, falu a Hmelnickiji területen, a Leticsivi járásban
 Majdan, falu a Donecki területen, Szlovjanszki járásban
 Majdan, falu az Ivano-Frankivszki területen, a Tiszmenicjai járásban
 Majdan, falu a Lvivi területen, a Drohobicsi járásban
 Majdan, falu a Lvivi területen, a Zsovkvai járásban
 Majdan, falu a Rivnei területen, a Dubnoi járásban
 Majdan, falu a Rivnei területen, a Kosztopili járásban
 Majdan, falu a Zsitomiri területen, a Jemilcsinei járásban
 Majdan, falu a Zsitomiri területen, az Olevszki járásban
 Majdan, falu a Ternopili területen, Rajon Huszjatini járásban
 Majdan Majdánka ukrán neve a Kárpátontúli területen, az Ökörmezői járásban
 Majdan, falu a Csernyivci területen, a Vizsnicai járásban, Iszpasz községben
 Majdan, falu a Csernyivci területen, a Vizsnicai járásban, Lukavci községben
 Majdan, falu a Volinyi területen, a Koveli járásban
 Majdan, falu a Volinyi területen, a Manevicsi járásban
 Majdan, falu a Vinnicjai területen, a Tivrivi járásban
 Majdan, falu a Vinnicjai területen, a Vinnicjai járásban
 Majdan Nezalezsnosztyi (Függetlenség tere) Kijevben